Nick – contrazione di nickname
 Nick – comune dell'Ungheria
 Nick – variante del nome di persona maschile Nicola
 NICK – rete televisiva tedesca, poi rinominata Nickelodeon

Pagine correlate 
 Nick Jr.